Натуральне число 1818
 1818 рік до нашої ери
 1818 рік нашої ери